Пардубице () — военный аэропорт, принимающий международные пассажирские рейсы. Находится в городе Пардубице, Чехия.

История

Пассажиропоток 
Официально аэропорт начал принимать пассажиров 18 мая 1995 года.

Аэропорт используется для чартерных рейсов в южную Европу в летний сезон, перевозки российских туристов в Чехию и грузовых рейсов.

На 2013 год пришелся пик загрузки аэропорта, при этом он принял более 184 тысяч пассажиров.

Пассажирооборот по годам:

См. также  
Туржаны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аэропорты Чехии
аэропорт